Manel Martínez Martínez (Barcelona, 1941), líder del moviment associatiu veïnal de Catalunya
 Manel Martínez Fernández (Ripollet, 1973), futbolista català